Pago steht für:

 Pago (Markenname), österreichische Getränkemarke
 Pago (Maschinenbau), Schweizer Unternehmensgruppe
 Pago (Sänger), italienischer Sänger
 Pago (Vulkan), Vulkan auf Neubritannien, Papua-Neuguinea

Abkürzung